Oakhurst kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Oakhurst (Californië)
Oakhurst (New Jersey)
Oakhurst (Oklahoma)
Oakhurst (Texas)